AYC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ayacucho (Colombia)